Mary Percy, condesa de Northumberland (née Talbot; m. 16 de abril de 1572) fue una noble al servicio de Enrique VIII de Inglaterra. Era hija de George Talbot, IV conde de Shrewsbury, y esposa de Henry Percy, VI conde de Northumberland, antiguo pretendiente de Ana Bolena.

Familia 
Mary Talbot fue una de los once hijos de George Talbot, IV conde de Shrewsbury, y Anne Hastings. Sus abuelos paternos eran John Talbot, III conde de Shrewsbury, y Catherine Stafford, hija de Humphrey Stafford, duque de Buckingham y Anne Neville.  Sus abuelos maternos eran William Hastings, I barón Hastings, y Katherine Neville, hija de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury, y por tanto hermana del famoso Warwick el Hacedor de Reyes.

Matrimonio 
En enero de 1524, Lady Mary fue forzada a casarse con Henry Percy, heredero del condado de Northumberland, quién estaba enamorado de Ana Bolena, por entonces dama de compañía de la reina Catalina de Aragón. Si bien Henry prefería a Ana, el Cardenal Wolsey intervino, recordando que el compromiso de Henry y Mary fue pactada en 1516, antes del interés de Percy en Ana. Después de que el padre de Henry, el V conde de Northumberland, fuera traído a la corte e informado de la situación, se llevó a su hijo al hogar familiar en el castillo de Alnwick, Northumberland. La fecha del matrimonio es discutida, pudiendo celebrarse entre septiembre de septiembre de 1523 y agosto de 1525 o agosto 1526. En cualquier caso, fue un matrimonio infeliz desde el principio.

Henry sucedió a su padre el 19 de mayo de 1527, convirtiendo a su esposa en condesa consorte de Northumberland. Sin embargo, el matrimonio siguió siendo infeliz. En junio de 1532, Mary buscó la anulación matrimonial, defendiendo que su esposo tenía un preacuerdo nupcial con Ana Bolena. Percy se entrevistó con el rey, y la petición se llevó al Parlamento, que negó dicha anulación. estuvo cuestionado por Henry VIII y el petition estuvo tirado por Parlamento; el Percys quedó casado.

Mary sobrevivió a su marido el 30 de enero de 1537. Murió sin hijos muchos años después, el 16 de abril de 1572. Pese a ser una beneficiaria de la disolución de los Monasterios, fue sospechosa de sr católica, de favorecer a María Estuardo y de oír misa en su casa. Fue enterrada en la iglesia de Sheffield.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en año desconocido
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Inglesas del siglo XVI
Casa de Percy
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1572